Palmas – miasto w Brazylii w stanie Tocantins
 Palmas – miasto w Brazylii w stanie Parana
 Palmas – miejscowość i gmina we Francji